Flamberen (culinair)
 de handeling om een geslacht dier de haren of veren af te schroeien
 Steriliseren met behulp van een vlam